Сэмюель:

 Сэмюель Кане Квеи (род. 1954) — современный африканский художник.
 Сэмюель Стоун — главный герой серии игр Serious Sam.